Звартно́ц () — армянский топоним:

 Звартноц — величественный храм (храм Бдящих Сил, храм Небесных Ангелов) в Армении, вблизи Эчмиадзина.
 Звартноц — международный аэропорт в Ереване.
 «Звартноц-ААЛ» — армянский футбольный клуб из города Ереван, существовавший в 1997—2003 годах (в 1997—1999 годах назыв. «Звартноц»).
 «Звартноц» — прежнее название армянского футбольного клуба «Вагаршапат» из города Эчмиадзин / Вагаршапат в 1988—1993 годах.